San Asensio, een Spaanse gemeente

Personen met de achternaam Asensio 
 Marco Asensio, een Spaans voetballer
 Enrique García Asensio, een Spaans dirigent en muziekpedagoog